Arsenura sylla — вид павлиноглазок из подсемейства Arsenurinae.

Распространение 
Встречается от Венесуэлы на юг до штата Бразилии Мату-Гросу, а также на запад до Боливии включительно.

Описание 
Самцы имеют подобие хвоста, а самки имеют почти закругленные задние крылья.

Подвиды 
 Подвид: Arsenura sylla sylla
 Подвид: Arsenura sylla niepelti — западная часть Колумбии, Коста-Рика и Эквадор

Ссылки 
 * DISTRIBUTIONAL NOTES OF ARSENURINAE INCLUDING THEFIRST RECORD OF ARSENURA SYLLA NIEPELTI IN ECUADOR (PDF)
 Распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Животные, описанные в 1779 году
Насекомые Южной Америки